Izraz crkva je višeznačan:

 Crkva je građevina namijenjena za religijske službe, najčešće u kršćanskom bogoslužju.
Katolička crkva je vjerska zajednica, jedna od glavnih ogranaka kršćanstva.
Pravoslavna crkva je vjerska zajednica, jedna od glavnih ogranaka kršćanstva.
Protestantska crkva je vjerska zajednica, jedna od glavnih ogranaka kršćanstva.
Engleska crkva je vjerska zajednica, ogranak Protestantske Crkve.
Crkva bosanska je vjerska sljedba utjecajna u predturskim srednjovjekovnim zemljama Bosni i Humu.